

Дани сећања 

1060-е п. н. е.